Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2009 проводилось со 2 по 8 января 2009 в городе Копенгаген (Дания) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 5-й раз.

В первенстве принимало участие 13 мужских и 11 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную России. Бронзовые медали завоевала сборная Франции.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Франции, победившая в финале сборную Чехии. Бронзовые медали завоевала сборная Италии.

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 6 команд (в группе А — 7 команд) и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где сначала встречаются между собой команды, занявшие 1-е места (победитель занимает общее 1-е место), и команды, занявшие в группах 2-е места (проигравший занимает общее 4-е место); проигравший в первом матче и победитель второго матча встречаются в матче за серебряную медаль.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 5 команд (в группе B — 6 команд) и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где сначала встречаются между собой команды, занявшие 1-е места (победитель занимает общее 1-е место), и команды, занявшие в группах 2-е места (проигравший занимает общее 4-е место); проигравший в первом матче и победитель второго матча встречаются в матче за серебряную медаль.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК

2009
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 2009 году
Январь 2009 года